Семён Самсонов:
 Самсонов, Семён — московский дьяк первой четверти XVI века.
 Самсонов, Семён Александрович (1931—1993) — советский удмуртский писатель, публицист и переводчик, редактор.
 Самсонов, Семён Николаевич (1912—1987) — советский писатель, журналист, фронтовой корреспондент.